

Geografia
 Fülöp – comune ungherese situato nella contea di Hajdú-Bihar

Persone
 Catherine Fulop (1965) – attrice, fotografa e modella venezuelana naturalizzata argentina
 Ferenc Fülöp (1955) – ex calciatore ungherese
 Ignác Fülöp Semmelweis (1818-1865) – medico ungherese
 Lóránd Fülöp (1997) – calciatore rumeno
 Márton Fülöp (1983-2015) – calciatore ungherese
 Mihály Fülöp (1936-2006) – schermidore ungherese